Hans Hækkerup (1945-2013), homme politique danois ;
 Hans Erling Hækkerup (1907-1974), homme politique danois ;
 Karen Hækkerup (née en 1947), femme politique danoise ;
 Nick Hækkerup (né en 1968), homme politique danois ;
 Per Hækkerup (1915-1979), homme politique danois.